Herpomyces är ett släkte av svampar. Herpomyces ingår i familjen Herpomycetaceae, ordningen Laboulbeniales, klassen Laboulbeniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Herpomyces